Пеллу () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пеллу, Луиджи (1839—1924) — итальянский политик и государственный деятель.
  (род. 1963) — французский физиолог и общественный активист.